DF Motorsport é uma equipe de corridas da Fórmula Truck, a equipe é de propriedade do piloto Djalma Fogaça.

Ligações externas

Equipes de Fórmula Truck